Россошь () — село в Свалявской городской общине Мукачевского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2250 человек. Почтовый индекс — 89333. Телефонный код — 3133. Занимает площадь 1,428 км². Код КОАТУУ — 2124082307.

Ссылки 
 Россошь на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области